Der Wahlbezirk Bludenz ist ein Wahlkreis in Vorarlberg, der den politischen Bezirk Bludenz umfasst. Bei der Landtagswahl 2019 ging die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 48,2 % als stärkste Partei hervor. Neben der ÖVP, die drei der sechs möglichen Grundmandate im Wahlbezirk erzielte, erreichte auch die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ein Grundmandat.

Wahlergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994

Weblinks 
 Landtagswahlergebnisse in Vorarlberg auf den Seiten des Landes Vorarlberg

Bludenz
Bezirk Bludenz